Søby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Søby Sogn (Assens Kommune)
 Søby Sogn (Favrskov Kommune)
 Søby Sogn (Syddjurs Kommune)
 Søby Sogn (Ærø Kommune)